Terk – personaggio del film Disney Tarzan
 Terk – marchio della Voxx International
 Sonia Terk Delaunay – pittrice ucraina